Флаг Петропавловского района (Алтайский край)
 Флаг Петропавловского района (Воронежская область)